Der Global Poker Index, kurz GPI, ist eine Pokerrangliste, die wöchentlich aktualisiert Pokerspieler nach ihren Erfolgen in renommierten Live-Turnieren listet. Seit dem 1. März 2023 wird sie von Alex Foxen angeführt.

Modus 
Der Global Poker Index wertet die Daten der Hendon Mob Poker Database aus. Er berücksichtigt Ergebnisse aus den letzten drei Jahren. Die Rangliste wurde anfangs zweimal wöchentlich aktualisiert. Seit Juli 2014 wird sie jeden Mittwoch aktualisiert. Als die Live-Pokerturnierszene aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie weitestgehend zum Erliegen kam, pausierte das Ranking ab Ende Juni 2020 für ein Jahr.

Der GPI umfasst aktuell knapp 650.000 Spieler und mehr als 250.000 Turniere. Er war zudem von 2001 bis 2016 Ausrichter der European Poker Awards sowie von 2015 bis 2018 der American Poker Awards. Seit 2019 werden einmal jährlich die gemeinsamen Global Poker Awards verliehen.

Weltrangliste

Weltranglistenerste 

Die erste Weltrangliste wurde am 27. Juni 2011 veröffentlicht. Bisher wurde sie von 27 verschiedenen Spielern angeführt. Seit dem 1. März 2023 rangiert der Amerikaner Alex Foxen auf Platz eins.

Stand: 15. März 2023

Spieler nach Wochen an der Weltranglistenspitze

European Player of the Year 

Von 2001 bis 2015 wurde bei den jährlich vergebenen European Poker Awards der beste europäische Spieler als Player of the Year ausgezeichnet. Den Preis erhielt der Spieler, der über das Jahr hinweg die meisten Turnierpunkte gesammelt hatte.

GPI Player of the Year 
Spieler sammeln für jede Geldplatzierung bei einem Live-Turnier Punkte abhängig vom Preispool des Turniers und ihrer Endplatzierung. Die besten Resultate eines Spielers werden aufaddiert und ergeben die Endpunktzahl, die für das Ranking maßgeblich ist. Die Auszeichnung als GPI Player of the Year wurde von 2014 bis 2017 bei den American Poker Awards überreicht. Seit 2018 wird der Titel bei den Global Poker Awards vergeben. Nachfolgend sind jeweils die Top 10, die beste Frau sowie alle deutschsprachigen Spieler aus den Top 30 aufgeführt.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 
Aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie, die die Live-Pokerturnierszene ab März 2020 weitestgehend zum Erliegen brachte, wurde Anfang Dezember 2020 entschieden, die Auszeichnung in diesem Jahr nicht zu vergeben.

2021

2022

Global Poker League 

Der Global Poker Index ist Gründer und Veranstalter der Global Poker League. Bei dieser Pokerliga treten Pokerprofis aus zwölf Teams gegeneinander an. Die erste Saison wurde vom 5. April bis 1. Dezember 2016 ausgespielt. Eine zweite Spielzeit wurde 2017 ausgetragen.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Poker
Weltrangliste